Паренсов — фамилия. Известные носители:
 Паренсов, Дмитрий Тихонович (1778—1868) — генерал от инфантерии, участник Наполеоновских войн.
 Паренсов, Пётр Дмитриевич (1843—1914) — генерал от инфантерии (1901), военный министр Болгарии, писатель.